Frauenschuh bezeichnet verschiedene Orchideen aus der Unterfamilie Cypripedioideae:

 die Gattung Cypripedium
 die Art Cypripedium calceolus (Gelber Frauenschuh), die einzige in Deutschland heimische Art der Unterfamilie
 die Gattung Paphiopedilum
 die Gattung Phragmipedium
 die Gattung Selenipedium
 die Gattung Mexipedium

Frauenschuh steht außerdem für:

 im Fleischerhandwerk die Bezeichnung für das Bürgermeisterstück
 Frauenschuh (Drama), ein Drama von Alfred Neumann um Lola Montez (1929)

Frauenschuh ist der Familienname folgender Person:
 Armin Frauenschuh (* 1973), österreichischer Tänzer, Tanzpädagoge und Ballettmeister

Siehe auch: